Der findes flere med navnet Krøyer

 P.S. Krøyer - en dansk maler.
 Marie Krøyer - en dansk maler
 Karl Krøyer - en dansk opfinder
 Henrik Krøyer - en dansk zoolog

Andet 
 Krøyers Plads - en plads i København.
 Krøyerkugler - små kugler afpolystyrenplast
 Marie Krøyer (film) - en dansk film om P.S. Krøyers kone.